Van Grieken (melkbedrijf)

 Gerard van Grieken - Nederlands kunstenaar
 Tom Van Grieken - Belgisch politicus